Алекса́ндр Дави́дович Гле́зер (, , ЗСФСР, СССР — , , Франция) — писатель, поэт и журналист, издатель, коллекционер. Один из организаторов  «Бульдозерной выставки» в Москве (1974).

Биография 
Проживал в Уфе. Окончил инженерно-экономический факультет Московского нефтяного института, работал инженером.
С 1961 года занимался литературной работой, перевёл 7 книг грузинских поэтов. Одновременно активно участвовал в жизни неофициального искусства, собирая коллекцию современной живописи. Несколько раз пытался организовать выставки художников-авангардистов, однако все они разгонялись милицией и КГБ.

Участвовал в организации знаменитой «Бульдозерной выставки» (1974), после её разгона, в феврале 1975 года, был изгнан за границу. Выехал во Францию, куда смог вывезти лишь незначительную часть (80 из 500 картин) своей коллекции, оставшиеся потом переправлялись художниками по дипломатическим каналам.

В 1976 году в Монжероне под Парижем основал Музей современного русского искусства в изгнании (впоследствии вместе с собранием работ переехал в Нью-Джерси, США).

Активно занимался выставочной и издательской деятельностью. Основал издательство «Третья волна», в котором выходил одноимённый альманах (19 номеров в 1976—1986 гг.) и журнал «Стрелец» (с 1984 г.). Составил вместе с С. Петрунисом антологию «Русские поэты на Западе» (1986). Автор нескольких мемуарно-публицистических книг о современном русском искусстве.

С 1994 года публиковался и выступал в России; частично перенёс в Москву работу издательства «Третья волна», выпустив книги Иосифа Бродского, Генриха Сапгира, Игоря Холина, Владимира Уфлянда, Валерии Нарбиковой, Виктора Ерофеева, Евгения Рейна, Анатолия Кудрявицкого, Сергея Юрьенена, Аси Шнейдерман и других авторов.

В 1994 году Глезер организовал в картинной галерее "Беляево"  в Москве выставку, на которой были представлены некоторые работы художников 1970-х годов, которые уцелели во время разгона "Бульдозерной выставки".

Начиная с конца 90-х несколько лет жил в Нью-Джерси и Париже, потом исключительно в Париже, где и скончался 4 июня 2016 года. Похороны состоялись 8 июня на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Труды 
Книги стихов:
 Добрые снега. — М.: Молодая гвардия, 1965.
 Ностальгия. — Монжерон, 1977.
 Неверный март: Стихи. — Париж—Нью-Йорк: Третья волна, 1980.
 Миражи: Стихи и венок сонетов. — Париж: Альбатрос, 1989.
 Полдень в полночь. — Нью-Йорк, 1980.
 Вернуться в Россию: Избранные стихи и переводы. / Предисловие Л.Озерова. — М.: Московский рабочий, 1994., 142 с., 5 000 экз.

Книги об искусстве:
 Искусство под бульдозером. — Лондон, OPI, 1977.
 Русские художники на Западе. — Париж—Нью-Йорк: Третья волна, 1986., 280 с.
 Русские художники на Западе. — М., Знание, 1991
 Человек с двойным дном. — Париж—Нью-Йорк: Третья волна, 1979;
 Человек с двойным дном. — М.: Московский рабочий, Третья волна; 1994.
 Unofficial Art from Soviet Union. — London, 1977 (совместно с И. Голомштоком).
 Soviet Art in Exile. — New-York, 1978 (совместно с И. Голомштоком).

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью «Новой газете» (2005)
 А. Глезер. К 35-летию «бульдозерной» выставки. Интервью // «Чайка» #19 (150), 1 октября 2009
 Страница об Александре Глезере на сайте Музея современного русского искусства
 «Радио Свобода», передача «Мы заграницей» — «Открытие Александром Глезером «Русского музея в изгнании» в русском замке в Монжероне, под Парижем, 24.01.1976». Ведущая Мария Розанова. Михаил Шемякин рассказывает о советском Союзе художников. Фрагмент речи Виктора Некрасова на открытии музея. 2.02.1976

Русские поэты
Русские поэты США
Коллекционеры искусства СССР
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Коллекционеры современного искусства